ZD fait référence à :
 Zertifikat Deutsch, un examen organisé par le Goethe-Institut, pour valider officiellement un niveau élémentaire (Grundstufe) d'Allemand (B1 au niveau européen),
 Zéro déchet, un mode de vie limitant la production de déchets finaux et rejetant l'économie du jetable, favorisant l'utilisation de produits ou matières réutilisables ou revalorisable indéfiniment.